Wigand ist der Rufname folgender Personen:
 Wigand von Marburg (* um 1260), mittelalterlicher Chronist
 Wigand Gerstenberg (1457–1522), hessischer Chronist
 Wigand Wüster (1920–2017), deutscher Jurist und Stalingrad-Veteran

Wigand ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wigand (1606–1674), deutscher Jesuit, Theologe, Konvertit zum Protestantismus
 Arpad Wigand (1906–1983), deutscher SS-Oberführer, SS- und Polizeiführer (SSPF) Warschau ab August 1941
 Balthasar Wigand (1771–1846), österreichischer Maler und Aquarellist
 Elmar Wigand (* 1968), deutscher Autor, Publizist
 Friedrich Wigand (1887–1966), deutscher Politiker (DVP), MdL Preußen
 Georg Wigand (1808–1858), deutscher Verleger und Buchhändler
 Heinrich Ernst Wigand (1758–1822), deutscher Jurist, Bürgermeister und Politiker
 Jeffrey Wigand (* 1942), US-amerikanischer Chemiker und Ex-Manager
 Johann Wigand (1523–1587), deutscher protestantischer Theologe und Reformator
 Karl Wigand (1782–1844), Bürgermeister von Korbach
 Karl Friedrich Wigand d. Ä. (1781–1849), Buchdrucker in Preßburg
 Karl Friedrich Wigand d. J. (1817–1890), Buchdrucker in Preßburg
 Lauritz Wigand-Larsen (1895–1951), norwegischer Turner
 Otto Wigand (1795–1870), deutscher Verleger und Politiker
 Paul Wigand (1786–1866), deutscher Jurist und Historiker
 Tomy Wigand (* 1952), deutscher Filmregisseur
 Walter Wigand, deutscher Synchronsprecher, Hörspielsprecher, Schauspieler und Musikproduzent
 Wilhelm Wigand (* 1895), deutscher NSDAP-Politiker

Siehe auch:
 Wiegand